Ulica Gliniana:
 Ulica Gliniana w Warszawie
 Ulica Gliniana we Wrocławiu

Gliniana